Таскино — название населённых пунктов в России:

 Таскино — село в Мазановском районе Амурской области.
 Таскино — деревня в Емельяновском районе Красноярского края.
 Таскино — село в Каратузском районе Красноярского края.
 Таскино — деревня в Сосновском районе Челябинской области.

См. также 
 Берег Таскино